

Pessoas
Bob Overton Evans
Kelly Overton

Localidades

Overton (Nebraska)
Overton (Texas)
Condado de Overton

Desambiguação